Le tournoi de tennis de Venise est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1971, classée en catégorie WT Pro Tour, se dispute du  au .

Helga Masthoff remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosie Casals.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Judy Tegart-Dalton.

Résultats en simple

Parcours 
Deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Venise
 Saison 1971 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1971
Venise
Sport en Italie en 1971
Tennis en juillet 1971
Tennis en août 1971